Shadows of Life – cortometraggio del 1913 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
Shadows of Life – film del 2014 diretto da Anthony M. Laura